Станиславовка () — село в Голованевском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 80 человек. Почтовый индекс — 26120. Телефонный код — 5255. Код КОАТУУ — 3523683602.

Местный совет 
26120, Кировоградская обл., Голованевский р-н, с. Нерубайка, ул. Зелёная Брама, 49

Ссылки 
 Станиславовка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новоархангельского района